Soul Deep – singolo dei Roxette del 1987
Soul Deep – album di Jimmy Barnes del 1991
Soul Deep – album di Sizzla del 2005